Yttre ören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Yttre ören, Houtskär, Åboland, 
 Yttre ören, Sjundeå, Nyland,

Se även
 Ytteröra
 Ytterören

Robotskapade Finlandförgreningar